Andert ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Andert (1910–2010), Mundartdichter
 Hermann Andert (1879–1945), Heimatforscher, Paläontologe und Geologe
 Reinhold Andert (* 1944), Liedermacher und Historiker
 Werner Andert (1907–1983), Heimatforscher und -schriftsteller

Siehe auch:
 Anderthalb